Drømmepigen kan henvise til:

 Drømmepigen (The Sure Thing) - film fra 1985 med den engelske titel The Sure Thing
 Drømmepigen (film fra 1998) – dansk film instrueret af Frode Højer Pedersen
 Drømmepigen (film fra 2010) – dansk kortfilm fra 2010 instrueret af Tammes Bernstein